Pethő Tibor (1918–1996) újságíró, politikus, a Magyar Nemzet szerkesztője
 Pethő Tibor (1973–) újságíró, kritikus